Palo Alto Plantation ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Palo Alto Plantation (Louisiana), ID-Nr. 77000665
 Palo Alto Plantation (North Carolina), ID-Nr. 79003338